Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1975/76 war die sechzehnte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann die SpVgg 07 Ludwigsburg mit vier Punkten Vorsprung vor dem Lokalrivalen SV Germania Bietigheim. In der Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga scheiterte Ludwigsburg im Entscheidungsspiel am BSV Schwenningen.

Die Amateure der Stuttgarter Kickers, der TSV Eltingen, die TSG Backnang und der FV Nürtingen stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1975/76

Fußballsaison 1975/76
1975